Протопо́пово — деревня в Буинском районе Республики Татарстан, в составе Мокросавалеевского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от антропонима «Протопопов».

География 
Деревня находится на реке Карла, в 19 километрах к западу от города Буинск.

История 
Деревня основана в 1650-х годах дворянами Игнатием и Василием Протопоповыми. В дореволюционных источниках упоминается также как Кувшиновка, Кушниково, Богородское, Павлиновка.

До реформы 1861 года жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота.

В начале 20 века здесь функционировали Троицкая церковь (построена в 1817 году; памятник архитектуры), земская школа. В этот период земельный надел сельской общины составлял 900,7 десятины.

До 1920 деревня входила в Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Буинском районе.

Население 

В 2002 году чувашей - 60%, русских - 36%.

Экономика 
Полеводство.

Социальная инфраструктура 
Средняя школа, детский сад.

Транспортная инфраструктура 
Через деревню проходит автомобильная дорога регионального значения 16 ОП РЗ 16К-0612 (Вольный Стан - Яшевка).

Религиозные объекты 
Троицкая церковь (построена в 1817 году; памятник архитектуры).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Буинского района